Cota — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Cota (растение)
 Cota (прямокрылые)

См. также 
 Кота